Komac ist der Familienname folgender Personen:

Andrej Komac (* 1979), slowenischer Fußballspieler
Gregor Komac, slowenischer Tischtennisspieler

Siehe auch:
Komatz